Nilandhe Atholhu Dhekunuburi kan syfta på:

 Södra Nilandheatollen, en atoll i Maldiverna
 Dhaalu atoll, en administrativ atoll i Maldiverna